Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Anders Järryd e Hans Simonsson che hanno battuto in finale Joakim Nyström e Mats Wilander 0-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (campioni)
 Heinz Günthardt /  Jonathan Smith (quarti di finale)

 John Fitzgerald /  Cliff Letcher (semifinali)
 Jan Gunnarsson /  Henrik Sundström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1982